Daniel Gábor (1824–1915) politikus, Udvarhely vármegye főispánja
Daniel Gábor (1854–1919) politikus, országgyűlési képviselő, előbbi fia

Hasonló névűek
Dániel Gábor (1968) színész